Ferrell ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Ferrell, US-amerikanische Schauspielerin
 Barbara Ferrell (* 1947), US-amerikanische Leichtathletin
 Clelin Ferrell (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Conchata Ferrell (1943–2020), US-amerikanische Schauspielerin 
 Kristi Ferrell (* 1960), US-amerikanische Schauspielerin
 Mary-Russell Ferrell Colton (1889–1971), US-amerikanische Malerin, Ethnographin, Kuratorin und Autorin
 Rachelle Ferrell (* 1961), US-amerikanische Sängerin
 Rick Ferrell (1905–1995), US-amerikanischer Baseballspieler
 Terry R. Ferrell (* 1962), US-amerikanischer Generalleutnant im Ruhestand
 Thomas M. Ferrell (1844–1916), US-amerikanischer Politiker
 Tyra Ferrell (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin
 Will Ferrell (* 1967), US-amerikanischer Filmschauspieler
 Yogi Ferrell (* 1993), US-amerikanischer Basketballspieler

Ferrell bezeichnet Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ferrell (New Jersey)
 Ferrell (West Virginia)

Sonstiges:
 Ferrell Buttress, Felsenkliff in der Ross Dependency, Antarktika
 Ferrell-Nunatak, Nunatak im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Farrell
 Ferrel